Angela Cavagna (née en 1966), animatrice de télévision et chanteuse italienne ;
 Giovan Battista Cavagna (v.1545-1613), architecte italien ;
 Giovanni Paolo Cavagna (1556-1627), peintre italien ;
 Marco Cavagna (1958-2005), astronome amateur italien ;
 Rémi Cavagna (né en 1995), cycliste français.